Kröplin ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Kröplin (1944–2019), deutscher Ingenieur
 Eckart Kröplin (* 1943), deutscher Musik- und Theaterwissenschaftler
 Harald Kröplin (* 1947), deutscher Fußballtorwart
 Heinrich Kröplin (1897–1977), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)

Siehe auch:

 Kröpelin (Begriffsklärung)